Села:
 Краснопіль — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Краснопіль — Житомирська область, Коростенський район
 Краснопіль — Житомирська область, Бердичівський район
 Краснопіль — Миколаївська область, Врадіївський район
 Краснопіль — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 Захарівський район)

 Краснопіль — колишня назва смт Нижанковичі
 Краснопіль — колишня назва смт Солотвин
 Краснопіль — дослідники вважають, що це містечко — тепер село Теофіпілка, Козівський район, Тернопільщина
 Краснопіль — назва містечка Сорочинці у першій половині 17 ст.

Див. також 
 Краснополь (значення)